Абико:

 Абико — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Абико — железнодорожная станция на линиях Нарита и Дзёбан.